Пётр Васильевич Фролов:
 Фролов, Пётр Васильевич (1904—1967) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).
 Фролов, Пётр Васильевич (1915—1993) — советский сценарист и редактор мультипликационных фильмов.